Лаврівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Лаврівська сільська рада — Вінницька область, Вінницький район
 Лаврівська сільська рада — Волинська область, Луцький район
 Лаврівська сільська рада — Кіровоградська область, Долинський район